Ла Бомбита има више значења:

 Ла Бомбита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бомбита (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бомбита, Флорида (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомбита (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомбита (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомбита (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бомбита (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику